Пильгуярви — топоним в России

 Пильгуярви, после 1958 года Горный — упразднённый рабочий посёлок в Печенгском районе Мурманской области. Включён в состав города Заполярный.
 Пильгуярви (Пильгу-Ярви) — озеро в Печенгском районе Мурманской области.